Rumia hispida är en flockblommig växtart som först beskrevs av Franz Georg Hoffmann, och fick sitt nu gällande namn av Sergei Sergeevich Stankov. Rumia hispida ingår i släktet Rumia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hispida